Informe Brundtland (del seu títol en anglès Our Common Future), informe de l'ONU sobre desenvolupament sostenible
 Open Computing Facility, agrupació d'estudiants de la Universitat de Califòrnia a Berkeley per al foment del programari lliure
 Open Container Format, format de contenidor de l'estàndard obert EPUB